Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Barcelona wurde vom 28. Juli bis 2. August im Stone Mountain Park Archery Center ausgetragen.

Wettkampfformat 
Es traten 15 Nationen mit jeweils drei Athleten an. Zu Beginn wurden die Punktzahlen der drei Schützen aus der Platzierungsrunde des Einzelwettbewerbs zusammen addiert. Daraus ergab sich die Setzliste.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 

 

Mannschaft Manner